Goodman Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Goodman Building (San Francisco, Kalifornien), NRHP-ID 75000473
 Goodman Building (Austin, Texas), NRHP-ID 73001976